Општина Гаџин Хан је општина Нишавског округа у Србији. На северу се граничи са општином Бела Паланка, градском општином Нишка Бања и градском општином Палилула Града Ниша, на југоистоку општином Бабушница, на југу су општине Власотинце и Лесковац, а на западу са општином Дољевац.

По подацима из 2004. општина заузима површину од 325 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 18.201 ha, а на шумску 10.610 ha). Процењен број становника за 30. јуна 2004. године је био 9.938 становника, а просечна старост 50.28 година.

Центар општине је насеље Гаџин Хан. Општина Гаџин Хан поред насеља Гаџин Хан обухвата још 33 села. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 5.934 становника (према попису из 2011. било је 8.389 становника). По подацима из 2004. природни прираштај је износио -17,4‰, а број запослених у општини износи 3.560 људи. У општини се налази 20 основних и нема средњих школа.

Насељена места 
У општини Гаџин Хан, има укупно 34 насеља

Становништво

Референце

Спољашње везе 

 Из Заплања за пола века отишло 70 одсто становника („Политика”, 15. фебруар 2018)

Гаџин Хан
Нишавски управни округ